Рачеа Раматуппдей (, ) — король Камбоджи (1468—1477). Правил под именем Шри Раджа () или Серейреатеа ().

Полное тронное имя — Брхат Пада Самдач Сдач Брхат Раджанкария Брхат Шри Раджадхираджа Брхат Рамадипати Параманатха Маха Бупати ().

Биография 
Второй сын короля Понхея Ята, унаследовал трон от своего старшего брата — короля Норея Раматуппдея. В годы его правления свои претензии на престол выдвинул Срай Сантор, сын Норея. Заручившись поддержкой Сиама, он вторгся в камбоджийские земли. Рачеа отправился в поход против своего племянника и сиамцев, оставив регентом в столице своего брата — Томмо. Последний вскоре предал Рачеа и установил свою власть в Пномпене.

Сам Рачеа дался в плен и был вывезен в Сиам, где и умер в 1484 году.

Примечания

Литература 
 Chroniques Royales du Cambodge de 1417 à 1595. École française d'Extrême-Orient, Paris 1988

Ссылки